Хёрхаузен
 Херрхаузен, Альфред